Úložiště má vícero významů:

 archiv
 knihovna
 depozitář
 artotéka
 bezpečnostní schránka – bankovní schránka
 trezor
 genobanka
 úložiště semen – zejména Špicberské globální úložiště semen
 spermabanka
 úložiště dat:
 datové médium
 síťové úložiště dat – NAS
 webové úložiště dat

 dočasné úložiště
 Centrální tankoviště ropy Nelahozeves

 úložiště odpadu – skládka
 úložiště jaderného odpadu, vyhořelého paliva – například Úložiště radioaktivních odpadů Richard
 úložiště elektrické energie
 bateriové úložiště